Артуро Родрігес Хурадо (1907—1982) — аргентинський боксер, олімпійський чемпіон 1928 року.
 Демієн Хурадо (* 1972) — американський музикант.
 Кеті Хурадо (1924—2002) — мексиканська акторка.
 Крістофер Хурадо (* 1995) — панамський велосипедист.
 Росіо Хурадо (1944—2006) — іспанська співачка і актриса.
 Рубен Хурадо (* 1986) — іспанський футболіст, нападник клубу АЕЛ.
 Хосе Мануель Хурадо (* 1986) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Кадіс».

 Хурадо — місто і муніципалітет в Колумбії.